Elberton – miasto w stanie Georgia, siedziba administracyjna hrabstwa Elbert
 Elberton – wieś w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Gloucestershire
 Elberton – opuszczone miasto w hrabstwie Whitman w stanie Waszyngton